«Сибирский вестник»:

Периодические издания Российской империи 
 «Сибирский вестник» — журнал, выходил в Санкт-Петербурге (1818—1824), с 1825 переименован в «Азиатский вестник».
 «Сибирский вестник» — газета, выходившая еженедельно в Иркутске (1864—1868).
 «Сибирский вестник» — газета, выходившая ежедневно в Томске (1885—1905).
 «Сибирский вестник» — газета, выходившая в Омске (осень 1918).

Современные издания 
 «Сибирский вестник» — газета; издаётся в настоящее время в ЗАТО Сибирский, Алтайский край.

Примечания